Mandeísmo — religião praticada no Oriente Médio
Língua mandeia — idioma litúrgico da religião mandeísta
Escrita mandeia — usada para escrever mandeu litúrgico
Língua neomandeia — forma moderna da língua mandeia